

Жуково — місто в Картузькому повіті Поморського воєводства
 Жуково — гміна в Картузькому повіті Поморського воєводства
 Жуково — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Жуково — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Жуково — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Жуково — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Жуково — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Жуково — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Жуково — село в гміні Сухань Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Жуково — осада в гміні Бройце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Жуково — лісова осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства

Жуково — присілок, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Жуково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Жуково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Жуково — село, Клинський міський округ, Московська область
 Жуково — село, Кривошиїнський район, Томська область
 Жуково — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Жуково — присілок, Режівський міський округ, Свердловська область
 Жуково — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
 Жуково — село, Торбеєвський район, Мордовія
 Жуково — село, Уфимський район, Башкортостан

Жуково— поселення, община Рибниця, регіон Південно-Східна Словенія

Жуково— село, Мукачівський район, Закарпатська область

Див. також 
 Жуков
 Жукова
 Жукове
 Жуковський

ru:Жуково